Juan Sergio Adrián Rodriguez (Cochabamba, 8 de marzo de 1996) es un futbolista boliviano que juega como centrocampista y su equipo actual es Always Ready de la Primera División de Bolivia. Es hermano del jugador Fernando Adrián.

Clubes

Palmarés

Títulos nacionales

Referencias

Enlaces externos 
 
 

Nacidos en Cochabamba
Futbolistas de Bolivia
Futbolistas del Club Always Ready